Huaqiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huaqiao (ort), Hunan, 
 Huaqiao (socken), Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar